Filogranella är ett släkte av ringmaskar. Filogranella ingår i familjen Serpulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Filogranella